Stegherr ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Stegherr (* 1968), deutscher Slawist
 Thomas Stegherr (* 1974), deutscher Schauspieler